Ženská dvouhra Abierto Zapopan 2019 probíhala v první polovině března 2019. Do singlové soutěže tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o úvodní ročník turnaje v mexické Guadalajaře zařazeného na okruh WTA 125K.

Vítězkou se stala nenasazená, 21letá Ruska Veronika Kuděrmetovová, jež ve finále zdolala o rok mladší českou hráčku Marii Bouzkovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–0. V probíhající sezóně WTA 125K si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo první singlový titul v této sérii.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Abierto Zapopan
WTA 125K 2019